Land
Libanon - Nederlandse vertaling

Plaats
Lebanon (Connecticut)
Lebanon (Illinois)
Lebanon (Indiana)
Lebanon (Kansas)
Lebanon (Kentucky)
Lebanon (Maine)
Lebanon (Missouri)
Lebanon (Nebraska)
Lebanon (New Hampshire)
Lebanon (New Jersey) 
Lebanon (New York) 
Lebanon (Ohio)
Lebanon (Oregon)
Lebanon (Pennsylvania)
Lebanon (South Dakota)
Lebanon (Tennessee)
Lebanon (Virginia)
Lebanon (Wisconsin)

Media
Lebanon (Hebreeuws: לבנון), een Israëlische oorlogsfilm

Zie ook 
Libanon (doorverwijspagina)